Kenworthy ist der Familienname folgender Personen:
 David Kenworthy, 11. Baron Strabolgi (1914–2010), britischer Peer und Politiker
 Duncan Kenworthy (* 1949), britischer Film- und Fernsehproduzent
 Gus Kenworthy (* 1991), US-amerikanischer Freestyle-Skier
 N. Paul Kenworthy (1925–20109), US-amerikanischer Kameramann und Erfinder

Kenworthy ist Bestandteil des Namens folgender Unternehmen:
 Kenworthy Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller